Лијензо Чаро има више значења:

 Лијензо Чаро (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лијензо Чаро (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лијензо Чаро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лијензо Чаро (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику